Auckland kan syfta på:

 Auckland (region) – en administrativ region i Nya Zeeland
 Auckland –  Nya Zeelands största storstadsområde
 Auckland City – en kommun i storstadsområdet Auckland
 Auckland (provins) – en före detta administrativ provins i Nya Zeeland 1853–1876
 Auckland Island (Aucklandöarna) – huvudön i ögruppen Aucklandöarna
 Mount Auckland – äldre engelsk benämning på Sydkoreas högsta berg, Halla-san

Personer
 William Eden, 1:e baron Auckland (1745–1814), en brittisk statsman
 George Eden, 1:e earl av Auckland (1784–1849), en brittisk statsman
 Robert John Eden, 3:e baron Auckland (1799–1870), en brittisk präst

Se även
 Aukland – flera